Lake Rotorua ist der Name folgender Seen in Neuseeland:

 Lake Rotorua, See im Distrikt Rotorua Lakes, Region Bay of Plenty
 Lake Rotorua (Canterbury), See im Kaikoura District, Region Canterbury
 Lake Rotorua (Chatham Islands), See auf den Chatham Islands
 Lake Rotorua (Manawatu-Wanganui), See im Rangitikei District, Region Manawatu-Wanganui

Siehe auch:
 Rotorua (Begriffsklärung)
 Lake Rotoroa